Mystery Train – brano musicale di Junior Parker e Sam Phillips del 1953
 Mystery Train - Martedì notte a Memphis (Mystery Train) – film del 1989 diretto da Jim Jarmusch